Антон Аристов:
* Аристов, Антон Фёдорович — подполковник, Георгиевский кавалер (№ 7234; 1844).
 Аристов, Антон (род. 1986) — эстонский футболист.